Каба Атабеков (1926-2008) (; 1926, Тёрт-Куль, Тонский район, Иссык-Кульская область, Киргизская АССР — 25 марта 2008, там же) — манасчи, народный артист Кыргызской Республики (1995).

Биография 
Родился в местечке Тондун ичи, в селе Торт-Куль (ныне —  Иссык-Кульской области).

Петь «Манас» начал с десяти лет. Начало своего сказительского творчества связывает с вещим сном, в котором благородный старец-всадник строго наказал ему читать эпос.

Когда маленькому Каба было 12 лет (1938), умер его отец, который всегда поддерживал сына и создавал условия для того, чтобы сын совершенствовался в исполнении эпоса «Манас».

В 12 лет пошёл в школу имени И. В. Сталина. И за год учёбы освоил трёхгодичную школьную программу. В 1944 году окончил школу на отлично и продолжил образование в Киргизском педагогическом институте по специальности «учитель русского языка и литературы».

Награды и звания 
 Народный артист Кыргызской Республики (1995).
 Награждён памятной медалью «Манас-1000» (1995) и дипломом 1-степени (1995).

Становление сказителя «Манаса» 

Когда девятилетний Каба пас своих коров, он вздремнул на зелёном лугу и увидел сон. Во сне ему приснился как земля гудела от табуна лошадей и видно было только копыта лошадей и приближавшийся всадник. Всадником был аксакал. Аксакал протянул руку и усадил маленького Каба позади себя. На лошади они пересекли полноводный ручей Тон и аксакал спустил Каба на землю со словами «Теперь ступай, сынок», после чего исчез. Очнувшись от испуга маленький Каба обнаружил себя на той стороне ручья, где оставил его аксакал. «Кажется я умру, неспроста этот аксакал меня усадил позади себя на своего коня», − подумал со страхом Каба.

Не прошёл и месяц, как он начал чувствовать себя по-другому, и в нём было желание что-то высказать. Однажды во сне к нему подошёл могучий человек и сказал: «Вставай! Открывай глаза! Видишь это?»- указывая на огромное число воинов на конях. Рассматривая вооружённых воинов, Каба испытал изумление и страх. Могучий человек указывая воина со знаменем сказал: «Этот воин является Бакай, рядом с ним Манас, Чубак, Сыргак, Ажыбай, Мажик. А с левой стороны воины Конурбая. Тот Нескара, Жолой… А я Алмамбет. Как опустится знамя, ты начнёшь рассказывать всё, что видишь», − добавил Алмамбет.

Примечания

Ссылки 
 25-март, 2008-жылы Манасчы Каба Атабеков кайтыш болгон 
 
 Источник биографии:https://open.kg/about-kyrgyzstan/famous-personalities/kyrgyz-musicians/1576-kaba-atabekov.html  от 29 января 2023 года  

Выпускники Киргизского национального университета
Сказители
Народные артисты Киргизии
Награждённые медалями Киргизии